Француски Институт у Србији је културна установа која је део глобалне мреже француских института.

Са седиштем у Београду (у Кнез Михаиловој пешачкој улици), Нишу и Новом Саду, културни је оператер, у име Министарства Европе и спољних послова, Амбасаде Француске у Србији, школског образовања, промоције француског језика, в. образовања, науке и дебата о идејама.

Историја 
У Београду је 1951. године отворена читаоница у згради Уније (некадашње седиште француског осигуравајућег друштва), чим ју је од југословенске владе преузела француска влада. Развојем културне, научне и техничке сарадње Француске и Југославије, тадашњи Француски културни центар (на српском: Француски Културни Центар, познат и под акронимом ФКЦ) постаје шеф мреже културне сарадње Француске и Југославије. Зграда је опљачкана у марту 1999. током НАТО напада и поново отворена, након реновирања, у јулу 2001; званично га је отворио Жак Ширак 8. децембра 2001. године.

Главне мисије 
Француски институт Србије је саставни део глобалне мреже од близу 100 француских института; њена мисија је да кроз културу, образовање, иновације и знање успостави нове мостове између Француске и Србије.

Носилац је или подржавалац француско-српских партнерства и сарадњи у областима уметности, културе и аудио-визуелног, образовања и промоције француског језика, високог образовања и истраживања, али такође ради на младима, културним и друштвеним иновацијама и дебати о идејама о главним друштвеним питања (животна средина, социјална и територијална кохезија, родна питања).

Нуди услуге школа језика са око 20 активних предавача, испитних центара (ДЕЛФ и ДАЛФ испити, тестови познавања француског језика), медијатеке и, у Београду, простор CampusFrance посвећен промоцији студија у Француској.

Посвећен европској културној сарадњи и промоцији културне и језичке разноликости, 2007. године је био један од оснивача мреже EUNIC Serbia3 « EUNIC Serbia, мреже европских културних центара присутних или заступљених у Србији. Француски институт Србије је такође веома укључен у организацију Месеца франкофоније који се обележава сваке године у марту у више од 10 градова у Србији (да се зна, Србија је од 2006. године посматрач Међународне организације франкофоније).

Види још 
 Зграда амбасаде Француске у Београду

Референце

Спољашње везе 
 http://www.institutfrancais.rs/o-nama/
 http://www.institutfrancais.rs/o-nama/ljudi/
 https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fserbia.eunic-online.eu%2F%3Fq%3Dcontent%2Fmission-statement-serbia#

Институти
Култура Србије
Образовање на Старом граду (Београд)